Petar Brajović je lahko:
 Petar Brajović (generalpodpolkovnik)
 Petar Brajović (generalmajor)